Кота — многозначный термин, который может обозначать разные понятия.

В латинице может соответствовать написаниями Kota, Cota или Cotah.

 Кота — одно из горных племён, живущее в горах Нилгири на юге Индии
 Кота — один из дравидийских языков, на котором говорит племя кота
 Кота (бакота) — одно из африканских племён, живущее в лесах Габона и Конго
 Кота (икота) — один из языков банту (группа B20), на котором говорит племя бакота
 Кота — название городских административных единиц второго уровня в Индонезии, между провинцией и районом, соответствует округу (кабупатен); то же, что городской муниципалитет
 Кота — род растений семейства астровых, близкий роду Пупавка

Топонимы 
 Албания
  — населённый пункт.
 Индия
 Кота — город в штате Раджастхан
 Кота — округ в штате Раджастхан
 Кота — территория в штате Карнатака
 Кота — город в штате Андхра-Прадеш
 Кота — город в штате Чхаттисгарх
 Кота — город в штате Уттар-Прадеш
 Индонезия
 Кота — китайский район (чайнатаун) в Джакарте
 Название первой части многих населённых пунктов: Котаагунг, Кота-Бару, Котабато, Кота-Белуд, Котабуми, Котабунан, Кота-Геде, Котадаик, Котамобату, Котапинанг, Котатенгах, Кота-Тинги
 Колумбия
 Кота — город и муниципалитет в департаменте Кундинамарка
 Малайзия
 Кота — небольшой городок в районе Рембау, штат Негери-Сембилан
 Кота-Кинабалу — столица Сабаха
 Португалия
 Кота — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.
 Непал
 Кота — город и муниципалитет в зоне Коси (округ Бходжпур)
 Кота — сельский комитет (община) в зоне Гандаки
 Япония
 Кота (Kōta) — город в префектуре Аити

Личные имена 
 Кота (Cota) — личное имя, встречающееся в Японии, Индии, испаноязычных странах
 Хирано, Кота — японский мангака
 Рамасвами, Кота (Cotah Ramaswami) — индийский крикетист и теннисист
 Монтаньо, Леонель Кота — мексиканский политик

Фамилии 
 Кота (Cota) — фамилия на Украине, в США и Мексике:
 Кота, Костак (1889—1949) — албанский политик, премьер-министр Албании (1928—1930, 1936—1939).
 Кота, Норман — американский генерал
 Кота, Родольфо (род. 1987) — мексиканский футболист
 Кота, Умберто — мексиканский бейсболист
 Ко́та, Фёдор Степанович (укр., 1929—2006) — советский пятиборец и тренер.
 Кота, Чад — американский футболист
 Кота, Эд — американский баскетболист